Penja (plaats), plaats in Kameroen
 Penja (taal), uitgestorven taal uit Zuid-Tanzania